Cecidoses är ett släkte av fjärilar. Cecidoses ingår i familjen Cecidosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Cecidoses